La Carlota kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Carlota, Argentina, ort, Córdoba,

Mexiko 

 La Carlota, Mexiko, ort, San Juan Bautista Tuxtepec,

Spanien 

 La Carlota, Spanien, ort, Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar